JK, combinaison des deux lettres J et K, peut faire référence à :

 JK, Jungkook, du groupe sud-coréen BTS.
 JK, Spanair, compagnie aérienne espagnole selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 JK, Jason Kouchak, musicien, compositeur et chanteur français
 JK, Juscelino Kubitschek, président du Brésil entre 1956 et 1961